Mittendrin oder mittendrin steht für:
 Mittendrin – Flughafen Frankfurt, eine Reportagefernsehsendung
 Mittendrin (Album), ein Album aus dem Jahr der Popband Pur
 Mittendrin, ein Album aus dem Jahr 2006 der österreichischen Band Klostertaler#Diskografie
 Mittendrin, eine Fernsehsendung, siehe Löwenzahn (Fernsehsendung)#mittendrin
 Mittendrin, kurz für den deutsch-polnischen Radiosender Radio Mittendrin
 Mittendrin, ein Verlag in Essen, siehe Verlag Peter Pomp
 Mittendrin (Sendung), ein Programm für Jugendliche von Radio Mittendrin